Sint-Jacekkerk (Warschau), ook wel Hyancinthuskerk genoemd - Polen
 Sint-Hyacinthuskerk (Pogorzeliska) - Polen
 Hyacinthuskerk (Overlangbroek) - Nederland